Rebecca Ferguson puede referirse a:

 Rebecca Ferguson, actriz sueca nacida en 1983.
 Rebecca Ferguson, cantante y compositora británica nacida en 1986.